Diplodonta lupina är en musselart som beskrevs av Brocchi 1814. Diplodonta lupina ingår i släktet Diplodonta och familjen Ungulinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
lupina